Nederlandse personen:
 Elisabet Stienstra, beeldhouwster
 Jacques Stienstra, makelaar en vastgoedhandelaar
 Nelly Stienstra , taalkundige en katholiek evangeliste
 Nick Stienstra, voetbalcoach en Surinaams voetballer